— японське прізвище і топонім.

Носії прізвища Ітікава

Актори кабукі 
Династії/іменні лінії акторів кабукі театрального клану Ітікава, що веде свою історію з XVII століття:
  (1677 або 1693 — досі; 12 носіїв імені)
  (1724–1969, 8 носіїв імені)
 Найвідоміший останній представник цієї лінії,  (1931–1969) — також актор кабукі та відомий кіноактор 1950-1960-х років.
  (1737 — досі; 7 носіїв імені)
  (1673 — досі; 11 носіїв імені). Засновник двох ліній Ітікава Ебідзо та Ітікава Дандзюро — одна і та сама особа, що носила відповідні сценічні імена в різні періоди життя.

Інші актори та кінематографісти 
  (1948–2008) — кінорежисер
 Кон Ітікава (1915 — 2008) — кінорежисер та продюсер. 

 Мікако Ітікава (1978) — актриса та модель, сестра Мівако Ітікавою
  (1976) — актриса, сестра Мікако Ітікавою
 Утаемон Ітікава, (1907–1999) — актор театру та кіно, продюсер, співзасновник та директор кінокомпанії Toei з підстави по 1964 рік
  (1913–2004) — кіноактриса
  (1986) — актриса та модель

Інші персоналії 
 Дайсуке Ітікава (1980) — футболіст
  (1976) — спортсменка (біг на довгі та марафонські дистанції)
  (1994) — японська співачка-«ідол»
  (н. 1974) — професійний реслер
  (1962) — професійний бейсболіст
  (1962) — письменник
  (1893–1981) — жінка-політик, видатний діяч феміністського руху Японії
  (1979) — телеведуча TV Asahi

Топоніми 
 Ітікава (Тіба)
 Ітікава (Хьоґо)
 Ітікава-Місато
 Ітікава — японська назва річки Іті.